|-
| 154801 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154802 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154803 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154804 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154805 - ||  || 12 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 154806 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154807 - ||  || 15 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154808 - ||  || 12 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154809 - ||  || 15 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154810 - ||  || 15 august 2004 ||  || 
|-
| 154811 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154812 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154813 - || 2004 QA || 16 august 2004 ||  || 
|-
| 154814 - ||  || 17 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154815 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154816 - ||  || 22 august 2004 ||  || 
|-
| 154817 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154818 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154819 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154820 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154821 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154822 - ||  || 21 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154823 - ||  || 26 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154824 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154825 - ||  || 5 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154826 - ||  || 5 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154827 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154828 - ||  || 6 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 154829 - ||  || 6 septembrie 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 154830 - ||  || 3 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154831 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154832 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154833 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154834 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154835 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154836 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154837 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154838 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154839 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154840 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154841 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154842 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154843 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154844 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154845 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154846 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154847 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154848 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154849 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154850 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154851 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154852 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154853 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154854 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154855 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154856 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154857 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154858 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154859 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154860 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154861 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154862 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154863 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154864 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154865 Stefanheutz ||  || 9 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 154866 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154867 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154868 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154869 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154870 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154871 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154872 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154873 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154874 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154875 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154876 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154877 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154878 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154879 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154880 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154881 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154882 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154883 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154884 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154885 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154886 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154887 - ||  || 11 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154888 - ||  || 9 septembrie 2004 ||  || , E. W. Elst
|-
| 154889 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154890 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154891 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154892 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154893 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154894 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154895 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154896 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154897 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154898 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154899 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154900 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-